

Пражмув — гміна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Пражмув — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Пражмув — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пражмув — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства